ARGRI est un sigle de cinq lettres qui peut signifier :

En politique  :
 Alliance des Républicains de Gauche et des Radicaux Indépendants groupe parlementaire français de la Troisième République remplaçant à partir de 1936 le Groupe des Républicains de Gauche (1914-1940) en l'étendant au Centre républicain ;

En biologie :
 Les protéines régulatrices ARGRI, ARGRII et ARGRIII contrôlent l'expression des gènes anaboliques et cataboliques de l'arginine chez Saccharomyces cerevisiae ;